Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1949 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

УРСР

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1949 українських футбольних клубів
1949 у футболі